In 1907/08 werd het derde voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. Eintracht Braunschweig werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor in de eerste ronde van Duisburger SpV.

Deelnemers aan de eindronde

Eindronde

Kwartfinale

Om financiële redenen verzaakte Wilster aan deelname.

Halve Finale

Finale

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Noord-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1907/08